Вислогузов — русская фамилия и топоним:

 Вислогузов, Владимир Михайлович — лауреат Сталинской премии 1952 года (за разработку и внедрение метода обогащения полезных ископаемых).
 Вислогузова, Зинаида Васильевна (1929—2007) — передовик производства, бригадир Россошанского птицекомбината. Герой Социалистического Труда (1966).
 Вислогузов (Боковский район) — хутор в Боковском районе Ростовской области.